Сан-Матеу-де-Бажес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 100,97 км². Население — 663 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información de la Generalitat de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны